Нижнее Инхо — село в Гумбетовском районе Дагестана.

Географическое положение 
Расположено в долине реки Нирукал в 10 км к югу от районного центра села Мехельта.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Происшествия 
9 мая 2019 года по центральной улице сошёл сель. Селевым потоком в реку Андийское Койсу было унесено пять легковых автомобилей, восемь мотороллеров, более десяти голов крупного рогатого скота. Человеческих жертв нет.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района
Муниципальные образования Гумбетовского района
Сельские поселения Дагестана